Serhij Kovalenko (basketballer), Oekraïens basketballer
 Serhij Kovalenko (voetballer), Oekraïens voetballer